Кончаков — русская фамилия; имеет женскую форму Кончакова.

Известные носители 
 Кончаков, Валентин Андреевич (1933—1993) — композитор, заслуженный деятель искусств РФ.
 Кончаков, Николай Степанович (1912—1966) — Герой Советского Союза.

 Кончакова, Антонина Ивановна (1928—2014) — советская и российская актриса, актриса дубляжа и озвучивания.